Nazary ist der Familienname folgender Personen:

Jason Nazary (* 1984), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
Zelfy Nazary (* 1995), australisch-afghanischer Fußballspieler